«Бойцо́вая ры́бка» () — кинофильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы по роману С. Э. Хинтон, вышедший на экраны в 1983 году. В течение долгого времени сохраняет за собой статус «культового фильма». Именно этот фильм открыл миру таких актёров, как Микки Рурк, Мэтт Диллон и Николас Кейдж.

Сюжет 
В центре фильма — юный Расти Джеймс (Диллон), лидер небольшой молодёжной банды промышленного городка. Брат Расти, Мотоциклист (Микки Рурк), бывший «король» города, появляется в сцене криминальной разборки банды Расти и его врагов, вернувшись после долгого отсутствия. Отвлекающийся, бредовый и загадочный, Мотоциклист, кажется, несколько по-иному смотрит на окружающую действительность. Были времена, когда он был лидером банды и под его руководством она не знала поражений. Но теперь в город пришёл героин, и банды остались в прошлом. Расти Джеймс хочет быть таким, как брат, и тоскует по ушедшему миру. А Мотоциклист, дальтоник и почти глухой, не видит в жизни больше ничего интересного. Кроме Мотоциклиста, «остановилась жизнь» у его девушки, подсевшей на наркотики, полицейского, целью жизни которого стала поимка Мотоциклиста на месте преступления, отца Расти Джеймса и Мотоциклиста, которого бросила с детьми ради карьеры звезда Голливуда. Расти Джеймс увлечён «романтикой» уличных банд. Мотоциклист старше своего брата на 5 лет и на целую жизнь. Он пытается повлиять на брата, чтобы тот «перестал делать глупости». В итоге, «заплатив немалую цену», Расти Джеймс следует воле своего брата: выпускает бойцовую рыбку в реку и бежит от мещанского мирка, в котором растворяются члены банды.., один, на его мотоцикле...

Фильм примечателен своим авангардным стилем: доминирующая чёрно-белая стилистика сменяется цветными вкраплениями, используются глубокий фокус и эффекты провалов во времени, чтобы передать особенности точек зрения главных героев. Бойцовые рыбки, вынесенные в название ленты, даны в цвете, хотя и плавают в чёрно-белом аквариуме. Саундтрек, выполненный барабанщиком «The Police» Стюартом Коуплендом, придаёт фильму сюрреалистическую атмосферу.

В ролях

Награды и номинации 
 1984 — два приза на кинофестивале в Сан-Себастьяне: приз ФИПРЕССИ и OCIC Award (оба — Фрэнсис Форд Коппола)
 1984 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку (Стюарт Коупленд)
 1984 — номинация на премию «Молодой актёр» лучшей молодой актрисе (Дайан Лейн)

Ссылки 
  
  
 «Бойцовая рыбка» на Вокруг ТВ

Фильмы США 1983 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о байкерах
Фильмы — лауреаты МКФ в Сан-Себастьяне
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы 1983 года
Фильмы American Zoetrope
Фильмы Universal Pictures
Фильмы по сценариям Фрэнсиса Форда Копполы